Родео има више значења:
 родео (спорт)
 Родео (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Родео (Нови Мексико), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Родео, Ел Родео Сан Онофре (Китупан), насеље је у Мексику у савезној држави Халиско у општини Китупан
 Родео (Китупан), насеље је у Мексику у савезној држави Халиско у општини Китупан
 Родео (Мескитал), насеље је у Мексику у савезној држави Дуранго у општини Мескитал
 Родео (Родео, Дуранго), насеље је у Мексику у савезној држави Дуранго у општини Родео
 Родео (Хуарез), насеље је у Мексику у савезној држави Мичоакан у општини Хуарез
 Родео Аројо Пепеска (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље је у Мексику у савезној држави Оахака у општини Сан Хуан Баутиста Тустепек
 Родео Вијехо (Енсенада), насеље је у Мексику у савезној држави Доња Калифорнија у општини Енсенада
 Родео Кота (Енсенада), насеље је у Мексику у савезној држави Доња Калифорнија у општини Енсенада
 Родео Мантеко (Запотитлан), насеље је у Мексику у савезној држави Пуебла у општини Запотитлан
 Родео Нуево (Косамалоапан де Карпио), насеље је у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Косамалоапан де Карпио
 Родео дел Пинал (Токумбо), насеље је у Мексику у савезној држави Мичоакан у општини Токумбо
 Родео дел Реј (Енсенада), насеље је у Мексику у савезној држави Доња Калифорнија у општини Енсенада